La expresión Sitio de Sebastopol puede referirse a varios asedios sufridos por la ciudad de Sebastopol a lo largo de su historia:
 El Sitio de Sebastopol (1854-1855) puesto por los aliados británicos, franceses y turcos contra las fuerzas del Imperio ruso durante la Guerra de Crimea;
 El Sitio de Sebastopol (1941-1942) realizado por los ejércitos alemanes para expulsar a las fuerzas de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.